Gene Wojciechowski – giornalista statunitense
 Jakub Wojciechowski – cestista polacco
 Janusz Wojciechowski – politico e giurista polacco
 Mathieu Wojciechowski – cestista francese
 Paweł Wojciechowski – astista polacco
 Paweł Wojciechowski – calciatore polacco
 Sławomir Wojciechowski – ex calciatore polacco
 Stanisław Wojciechowski – matematico e politico polacco socialista
 Steve Wojciechowski – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Ziemowit Wojciechowski – ex schermidore polacco